Monttea är ett släkte av grobladsväxter. Monttea ingår i familjen grobladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Monttea